{{Картка:Таксономія
| name = Agraeciini
| image =Blue-fronted Katydid (Eumacroxiphus diabolicus) (8423351941).jpg
| image_caption =  Eumacroxiphus diabolicus 
| image_width = 260px
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Членистоногі (Arthropoda)
| classis = Комахи (Insecta)
| ordo = Прямокрилі (Orthoptera)
| subordo = Довговусі (Ensifera)
| familia = Коники справжні (Tettigoniidae)
| subfamilia =	Conocephalinae
| tribus = Agraeciini
| tribus_authority=Redtenbacher, 1891
| subdivision_ranks = Роди
| subdivision =
Див.текст
| wikispecies = Agraeciini
}}
Agraeciini — триба прямокрилих комах підродини Conocephalinae родини справжніх коників (Tettigoniidae).

 Поширення 
Триба поширена у тропічних та субтропічних регіонах. Найбільшого різноманіття сягає у Південно-Східній Азії.

 Класифікація 
Класифікація згідно з The Orthoptera Species File:

 підтриба Agraeciina 

 Agraecia Serville, 1831
 Iaratrox Chamorro-Rengifo & Lopes-Andrade, 2015
 Starkonsa Chamorro-Rengifo & Lopes-Andrade, 2015
 Yvelinula Chamorro-Rengifo & Lopes-Andrade, 2015

 підтриба Eumegalodontina 

 Ellatodon Caudell, 1927
 Lesina Walker, 1869

 підтриба Liarina 

 Acrodonta Redtenbacher, 1891
 Amacroxiphus Ingrisch, 1998
 Anelytra Redtenbacher, 1891
 Bispinolakis Ingrisch, 1998
 Eppioides Hebard, 1922
 Eumacroxiphus Ingrisch, 1998
 Gonatacanthus Karny, 1907
 Goodangarkia Rentz, 2009
 Jambiliara Ingrisch, 1998
 Labugama Henry, 1932
 Liara  Redtenbacher, 1891
 Liaromorpha Gorochov, 1994
 Lichnofugia Ingrisch, 1998
 Lubuksia Ingrisch, 1998
 Macroxiphus Pictet, 1888
 Odontoconus Fritze, 1908
 Oxystethus Redtenbacher, 1891
 Peracca Griffini, 1897
 Pseudacrodonta Ingrisch, 1998
 Pseudosubria Karny, 1926
 Rhynchocerus Karsch, 1896
 Rhytidogyne Karny, 1907
 Sacculiphallus Ingrisch, 1998
 Scytocera Redtenbacher, 1891
 Scytoceroides Henry, 1932
 Sialaiana Ingrisch, 1998
 Viriacca Ingrisch, 1998

 підтриба Oxylakina 

 Depressacca Ingrisch, 1998
 Ischnophyllus Redtenbacher, 1891
 Kirkaldyus Griffini, 1908
 Nahlaksia Ingrisch, 1998
 Oxylakis Redtenbacher, 1891
 Paragraecia Karny, 1907
 Paroxylakis Ingrisch, 1998
 Tabangacris Willemse, 1966

 підтриба Salomonina 
 Ingrischia Naskrecki & Rentz, 2010
 Paranicsara Ingrisch, 1998
 Salomona Blanchard, 1853
 Trichophallus Ingrisch, 1998

 підтриба incertae sedis 
 група Axylus Ingrisch, 2015
 Anthracites (insect) Redtenbacher, 1891
 Axylus (insect) Stål, 1877
 Eucoptaspis Willemse, 1966
 Eulobaspis Ingrisch, 2015
 Heminicsara Karny, 1912

інші роди:
 Aethiomerus Redtenbacher, 1891
 Afroanthracites Hemp & Ingrisch, 2013
 Allomenus Saussure, 1899
 Anthracopsis Karny, 1907
 Armadillagraecia Rentz, Su, Ueshima & Robinson, 2010
 Austrosalomona Rentz, 1988
 Bertoniella Rehn, 1911
 Centrocephalus Brongniart, 1897
 Coptaspis Redtenbacher, 1891
 Coryphodonta Bei-Bienko, 1935
 Dectinomima Caudell, 1910
 Dicranacrus Redtenbacher, 1891
 Emeraldagraecia Rentz, Su & Ueshima, 2012
 Encalypta Redtenbacher, 1891
 Episattus Brongniart, 1897
 Eppia Stål, 1875
 Erechthis Bolívar, 1888
 Eschatoceras Redtenbacher, 1891
 Euanthracites Ingrisch, 2015
 Gallienia Brongniart, 1897
 Habetia Kirby, 1906
 Hyperomerus Redtenbacher, 1891
 Liosternus Brongniart, 1897
 Loja Giglio-Tos, 1898
 Machaira Piza, 1958
 Mesagraecia Ingrisch, 1998
 Microsalomona Karny, 1912
 Nannagroecia Redtenbacher, 1891
 Neacrodonta Gorochov, 2008
 Nicsara Walker, 1869
 Odontocoryphus Karny, 1907
 Oxycalypta Karny, 1914
 Palaeoagraecia Ingrisch, 1998
 Pandanagraecia Naskrecki & Rentz, 2010
 Papuacites Ingrisch, 2015
 Paralobaspis Giglio-Tos, 1898
 Paramacroxiphus Willemse, 1961
 Paranelytra Karny, 1907
 Parasubria Karny, 1911
 Parerechthis Piza, 1970
 Philmontis Willemse, 1966
 Pseudoliara Karny, 1907
 Pseudomacroxiphus Willemse, 1961
 Pseudonicsara Karny, 1912
 Rhacoptera Karny, 1907
 Rhytidaspis Redtenbacher, 1891
 Secsiva Walker, 1869
 Senexefigia Chamorro-Rengifo & Lopes-Andrade, 2015
 Sphyrometopa Carl, 1908
 Spinisternum Willemse, 1942
 Subria Stål, 1874
 Subrioides Willemse, 1966
 Sylvainhugiella Chamorro-Rengifo & Lopes-Andrade, 2015
 Tamolana Kuthy, 1910
 Uchuca'' Giglio-Tos, 1898

Примітки 

Коники
Триби комах